Elisabetta Maria Farnese (Spaans: Isabel de Farnesio) (Palazzo della Pilotta, Parma, 25 oktober 1692 — Koninklijk Paleis, Aranjuez, 11 juli 1766) was prinses van Parma en koningin van Spanje. Ze was een dochter van erfprins Odoardo van Parma en Dorothea Sophia van Palts-Neuburg. Elisabetta is een verre afstammeling van paus Paulus III.

Op 24 december 1714 huwde zij te Guadalajara met koning Filips V van Spanje. Na de dood van haar oom Antonio Farnese in 1731 erfde hun zoon Karel de hertogdommen Parma en Piacenza. Hij verruilde deze echter vier jaar later voor het koninkrijk Napels, waarna ze aan Oostenrijk toekwamen. In 1748 stond keizerin Maria Theresia van Oostenrijk Parma en Piacenza bij de Vrede van Aken echter af aan haar jongere zoon Filips (15 maart 1720 - 18 juli 1765), hertog van Parma.

Elisabetta stierf op 73-jarige leeftijd en werd begraven in San Ildefonso.

Huwelijk en kinderen 
Elisabetta en Filips kregen zeven kinderen:
Karel (20 januari 1716 - 14 december 1788), koning van Spanje van 1759 tot 1788
Francisco (21 maart 1717 - 21 april 1717)
Marianne Victoria (31 maart 1718 - 15 januari 1781), getrouwd met koning Jozef I van Portugal
Filips (15 maart 1720 - 18 juli 1765), hertog van Parma, trouwde met Louise Elisabeth van Frankrijk dochter van Lodewijk XV
Maria Teresa Antonia Rafaela (11 juni 1726 - 22 juli 1746), eerste echtgenote van Lodewijk Ferdinand en dauphine van Frankrijk
Lodewijk Anton (25 juli 1727 - 7 augustus 1785),  aartsbisschop van Toledo
María Antonia (17 november 1729 - 19 september 1785), getrouwd met Victor Amadeus III van Sardinië.

Trivia 
Een zeldzame blauwe diamant staat bekend als de “Farnese”, omdat hij als huwelijkscadeau werd gegeven aan Elisabetta Farnese. De steen bleef eeuwenlang in het bezit van de familie Bourbon maar verdween rond 1918 spoorloos. In 2018 dook de steen weer op.

Partner van de koning van Spanje
Huis Farnese
Farnese, E